A rosta általános jelentése: szemcsés anyag tisztítására, osztályozására való eszköz, ami általában dróthálóból vagy átlyuggatott lemezből készült. A szita és a szűrő szavakkal rokon értelmű.

 rostálás: rosta segítségével történtő tisztítás, osztályozás
 rostacsont (os ethmoidale): az arckoponya (cranium viscerale) egyik csontja. 
 rostasejtek (cellulae ethmoidales) szivacsszerű üregrendszert alkotnak az orrüreg felső része és a szemgödör között.
 Rosta (település)